Шов — место соединения, скрепления чего-нибудь; также может означать:

 Швейный шов — в шитье и вышивании, последовательный ряд стежков на материале толщиной в один или несколько слоёв. В зависимости от расположения слоёв обрабатываемого материала относительно друг друга, различают несколько видов машинных швов (всего 8 классов).
 Морфемный шов (в лингвистике) — граница между двумя соседними морфемами.
 «Шов» — название одной из акций Петра Павленского.

В медицине 
 Хирургический шов — ниточный шов в хирургии. См. также Хирургический шовный материал.
 Швы костей черепа человека.
 Мендозный шов — кость черепа человека, образующаяся в некоторых случаях.
 Шов промежности

В строительстве 
 Шов строительных конструкций
 Деформационный шов
 Температурно-усадочный шов
 Осадочный шов — разрыв строительных конструкций, применяемый при перепаде высот здания или сооружения; а также при разной функциональности и нагрузках на фундамент.
 Антисейсмический шов
 Тёплый шов — технология герметизации межпанельных стыков (швов) стен панельных зданий.
 Холодный шов — в строительстве: так называемый «шов бетонирования конструкции» зданий и сооружений для устранения протечек, например, в конструкциях , резервуаров и т. д.
 Сварочный шов
 Шов температурный (судостроение)

Примечания